Озёрский сельский Совет — сельский Совет на территории Гродненского района Гродненской области Республики Беларусь.

Состав 
Озерский сельсовет включает 17 населённых пунктов:
 Бушнево — деревня.
 Губинка — деревня.
 Заберезина — деревня.
 Каменистая — деревня.
 Коневичи — деревня.
 Корчики — деревня.
 Локно — деревня.
 Мостки — деревня.
 Новоселки — деревня.
 Озёры — агрогородок.
 Ореховичи — деревня.
 Пруды — деревня.
 Пыра — деревня.
 Радута — деревня.
 Старина — деревня.
 Стриевка — деревня.
 Сухари — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Гродненский райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Гродненского района